Открытый чемпионат Китая 2013 — это профессиональный теннисный турнир, проводимый в китайском городе Пекин на открытых кортах с хардовым покрытием.

Мужской турнир проводится в 15-й раз, имея в этом году категорию ATP 500; женское же соревнование проводится в 17-й раз и принадлежит к серии WTA Premier Mandatory. Соревнования прошли с 28 сентября по 6 октября 2013.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Новак Джокович
 женский одиночный разряд —  Виктория Азаренко
 мужской парный разряд —  Боб Брайан /  Майк Брайан
 женский парный разряд —  Екатерина Макарова /  Елена Веснина

Соревнования

Мужчины одиночки 

 Новак Джокович обыграл  Рафаэля Надаля со счётом 6-3, 6-4.
 Новак Джокович выигрывает 4й титул в сезоне и 38й за карьеру в туре ассоциации.
 Рафаэль Надаль уступает 3й финал в сезоне и 24й за карьеру в туре ассоциации.

Женщины одиночки 

 Серена Уильямс обыграла  Елену Янкович со счётом 6-2, 6-2.
 Серена Уильямс выигрывает 10й титул в сезоне и 56й за карьеру в туре ассоциации.
 Елена Янкович уступает 2й финал в сезоне и 18й за карьеру в туре ассоциации.

Мужчины пары 

 Максим Мирный /  Хория Текэу обыграли  Фабио Фоньини /  Андреаса Сеппи со счётом 6-4, 6-2.
 Максим Мирный выигрывает 3й титул в сезоне и 48й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хория Текэу выигрывает 3й титул в сезоне и 16й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины пары 

 Кара Блэк /  Саня Мирза обыграли  Веру Душевину /  Аранчу Парру Сантонху со счётом 6-2, 6-2.
 Кара Блэк выигрывает 3й титул в сезоне и 57й за карьеру в туре ассоциации.
 Саня Мирза выигрывает 5й титул в сезоне и 19й за карьеру в туре ассоциации.
 Кара Блэк и Саня Мирза побеждают на соревнованиях ассоциации вторую неделю подряд.

См. также 
 Открытый чемпионат Китая по теннису
 Мировой тур ATP 2013
 WTA Тур 2013
 Мировой тур ATP 500
 Премьер-турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA

Китай
Сентябрь 2013 года
Октябрь 2013 года
Открытый чемпионат Китая по теннису 2013